Comar ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne Comar (* 1965), französischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur
 Jean-Christophe Comar (* 1957), französischer Regisseur und Visual-Effects-Produzent, siehe Pitof